Asteriscus – plechotka – rodzaj roślin z rodziny astrowatych
 asteriscus – asterysk – znak pisarski
 asteriscus – gwiazdka – jeden z otolitów u niektórych grup zwierząt